Моллен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Моллен, Дженни (род. 1979) — американская актриса и сценарист.
 Моллен, Пьер — бельгийский борец вольного стиля, чемпион Европы.